Змагання в парному жіночому розряді на тенісному турнірі Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1981 проходили з 25 травня по 7 червня 1981року на відкритих ґрунтових кортах Stade Roland Garros у Парижі (Франція). Розалін Феербенк і Таня Гартфорд виграли титул, у фіналі перемігши пару Кенді Рейнолдс і Пола Сміт з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4 
{{Теніс16 3
|RD1= Перше коло
|RD2= Друге коло
|RD3= Третє коло
|RD4=Чвертьфінали

|RD1-seed01=7
|RD1-team01= С Ганіка А Джегер
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= C Jollisaint М Мескер
|RD1-score02-1=1
|RD1-score02-2=1
|RD1-score02-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= Д Гудлінг Дж Гаррінгтон
|RD1-score05-1=5
|RD1-score05-2=4
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06=

Посилання 
 Main draw , ITFTennis.com.

Жінки, парний розряд
1981 у жіночому тенісі